Lanxi ist mehrdeutig und steht für:

die kreisfreie Stadt Lanxi (兰溪市) der bezirksfreien Stadt Jinhua in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Lanxi (Jinhua)
den Kreis Lanxi (兰西县) der bezirksfreien Stadt Suihua in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Lanxi (Suihua)
die Großgemeinde Lanxi (兰西镇), den Hauptort des Kreises Lanxi, siehe Lanxi (Lanxi)
die Großgemeinde Lanxi (兰溪镇) im Stadtbezirk Heshan von Yiyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Lanxi (Heshan)
die Großgemeinde Lanxi (兰溪镇) im Kreis Xishui der chinesischen Provinz Hubei, siehe Lanxi (Xishui)

 Lanxi Daolong, chinesischer Chan-Meister